Skok w dal mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie.

Terminarz

Rekordy

Rezultaty

Kwalifikacje 
Awans: 8,00 m (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q).
Źródło: .

Finał 
Źródło: .

Uwagi

Przypisy 

Skok w dal mężczyzn